Таґава (Фукуока)
Повіт Хіґасі-Таґава